Émile Chautard ist der Name folgender Personen:

* Émile Chautard (Romanist) (1864–nach 1937), französischer Argotforscher
 Émile Chautard (Regisseur) († 1934), französischer Schauspieler und Regisseur